USS Tennessee ha sido el nombre utilizado por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos y dos de la Armada de los Estados Confederados en honor al décimo sexto estado.

 USS Tennessee fue un buque a vapor, construido en 1853, tomado por la Confederación en 1862. Fue capturado por la Unión en la batalla de Nueva Orleans y fue dado de alta en la Armada de los Estados Confederados como USS Tennessee. Posteriormente, fue renombrado USS Mobile cuando fue capturado el ironclad CSS Tennessee en el año 1864.
  fue el ironclad confederado CSS Tennessee capturado a la confederación en la batalla de la bahía Mobile el 16 de febrero de 1864.
 fue una fragata con casco] de madera y propulsada mediante una hélice accionada por una máquina de vapor construida como Madawaska.
  fue un crucero acorazado, líder de  la clase Tennessee.
 fue un acorazado, líder de la clase Tennessee.
 es un submarino de clase clase Ohio.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos